Szeben folyó
Szeben megye
Szeben vármegye
 Szeben férfinév
Kisszeben (szk. Sabinov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Kisszebeni járás
Nagyszeben (rom. Sibiu), Románia
Szebengálos (rom. Galeş), Románia, Szeben megye
Szebenjuharos (rom. Păltiniş), Románia, Szeben megye

Lásd még: Szibiel